Elk Point kan syfta på följande:
 Elk Point, Alberta, ort i Kanada
 Elk Point, South Dakota, ort i USA